Das Dry Blackthorn Cider Masters 1988, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das vom 1. bis zum 3. Februar 1988 in der Queen Elizabeth Hall in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1988. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

1988
Dartveranstaltung 1988